L’électrokinésie est un thème de science-fiction qui désigne la capacité d'un être vivant à créer ou manipuler l'électricité à volonté en canalisant de « l'énergie psychique et corporelle ». Le nom est composé des racines grecques électro-, qui signifie électricité, et -kinesis, qui signifie mouvement.

Exemples 
 Electro, l'un des ennemis les plus célèbres de Spider-Man, possède des pouvoirs d'électrokinésie.
 Dans Star Wars, les Sith possèdent, en plus des pouvoirs de télékinésie, les pouvoirs d'électrokinésie.
 Dans la série Ben 10: Alien Force, deux des formes extra-terrestres de Ben Tennyson, Super Jet et Méga-Méninges, sont dotés de pouvoirs d'électrokinésie. Ben possède d'autres aliens électro-kinésistes : Frankenstrike (série originale), qui manipule en plus le magnétisme, Onde de Choc (Omniverse), Feedback (Omniverse), qui peut aussi renvoyer l'énergie, et Amphibien (Ultimate Alien), qui est peut-être le plus puissant car il se change en courant électrique ou faire de la télépathie grâce à l’électricité du système nerveux.
 Le personnage d'Akira Otoichi, un des antagonistes dans la partie 4 du manga JoJo's Bizarre Adventures, possède le Stand "Red Hot Chili Pepper" qui lui permet entre autres de voyager à travers les câbles électrique ou de pomper les ressources électriques d'une ville entière pour augmenter sa rapidité.
 Fatalis, l'un des ennemis des 4 Fantastiques, possède (uniquement dans le film) des pouvoirs d'électrokinésie puissants.
 Le super-héros Static, personnage principal de Static Choc, possède également ce pouvoir à la suite d'une exposition à un produit chimique.
 Peter Petrelli, Ella Bishop, Ando Masahashi, et Sylar de la série Heroes maîtrisent l'électricité.
 Tornade ou encore Shazam sont des super-héros également capables de contrôler l'électricité.
 Raiden, l'un des protagonistes de Mortal Kombat maîtrise l'électricité.
 Dans le manga Naruto, Kakashi Hatake, Sasuke Uchiwa et d'autres ninjas (en particulier ceux du village de la Foudre) peuvent maîtriser le raiton, qui désigne l'électricité.
 Rose-Red Strauss, du manga , maîtrise l'électrokinésie.
 Dans la série Ninjago le ninja bleu (aussi appelé le maître de la foudre), Jay a des pouvoirs d'électrokinésie.
 Dans la série Buffy contre les vampires, Willow a la capacité de projeter de l'électricité.
 Dans la série Charmed, une grande partie des démons traquant les sœurs Halliwell possèdent le don d’électrokinésie se présentant sous forme d'éclair ou de « boule d'énergie ».
 Dans la série de jeux vidéo InFamous, Cole MacGrath possède le don d'électrokinésie.
 Dans la série de romans de littérature Le Monde des Ā de A. E. van Vogt, par le héros Gilbert Gosseyn.
 Dans , Rima Tôya est capable de lancer des éclairs.
 Dans , Ener a le pouvoir de manipuler ainsi que de se transformer en électricité après avoir mangé le fruit du démon Goro Goro No Mi (Fulguro-fruit en français).
 Dans To aru majutsu no Index, Misaka Mikoto a la capacité de générer et de manipuler l'électricité.
 Dans Fairy Tail, Luxus Draer est électrokinésiste.
Dans Avatar, le dernier maître de l'Air et La légende de Korra, la maîtrise de la foudre est une pratique avancée de celle du feu, et difficile à apprendre. Inventée par Iroh et maîtrisée par une poignée de maîtres, on la surnomme d'ailleurs "le feu du ciel".
 Dans le film de 2013 Le Monde fantastique d'Oz, Évanora, la Méchante Sorcière de l'Est, maîtrise aussi l'électrokinésie.
 Dans le Royaume d'Elféah, Nash Hellings possède un fort pouvoir d'électrokinésie qu'il a du mal maîtriser.
 Dans le manga Hunter X Hunter, le nen de manipulation de Kirua Zoldik lui permet de maîtriser l'électrokinésie.
 Lightning Lad et Black Lightning sont des super-héros de l'Univers DC possédant également ce pouvoir.
 Dans la série d'animation Lastman, Rizel, chef de l'Ordre du Lion, maîtrise ce pouvoir lui permettant de foudroyer ses ennemis ou de lancer une onde IEM.
 Le personnage Volt dans le jeu Warframe possède aussi des pouvoirs d'électrokinésie.
Le personnage Barbara Thundermans des Thundermans a le pouvoir d'éléctricité.

Le personnage Chapa dans Danger Force possède le pouvoir d'électrokinésie.

Dans la série de jeu vidéo "Mother/Earthbound", les personnages de Ana, Paula, Poo, et Kumatora sont capables d'utiliser une technique qui invoque la foudre à plusieurs reprises et qui se nomme "PK Thunder". Dans la série de jeu "Super Smash Bros.", les personnages de Ness et Lucas peuvent utiliser cette technique (à contrario, dans leurs jeux d'origines "Earthbound" et "Mother 3", ils en sont incapables).

Articles connexes 
 Aérokinésie
 Chronokinésie
 Cryokinésie
 Géokinésie
 Hydrokinésie
 Photokinésie
 Phytokinésie
 Pyrokinésie

Liens externes  
     
     
  

Pouvoir psychique
Concept de la science-fiction
Lexique de la bande dessinée